Wereldwijd web
Station Winterswijk West